Nuh steht für:
 Nuh (Indien), Stadt in Haryana, Indien
 Nuh (Distrikt), Distrikt in Haryana, Indien
 Nuh (Tehsil), Tehsil im Distrikt Nuh, Haryana, Indien
 Nuh (Sure), 71. Sure des Korans
 Nuh (Vorname), arabischer und türkischer männlicher Vorname

Nuh ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatius Nuh (1451–1509), syrisch-orthodoxer Bischof und Patriarch von Mardin

Siehe auch:

 Noah (Begriffsklärung)